Les Lendemains qui chantent est une autobiographie de Gabriel Péri, ancien député communiste fusillé par les nazis en 1941 au Mont-Valérien.

Son autobiographie, publiée  à titre posthume en 1947, contient sa célèbre lettre d'adieu, rédigée à la veille de son exécution. Ce sont les derniers mots qu'il a écrit. Cette lettre comporte la phrase suivante : , d'où est tiré le titre de l'œuvre.

Autobiographie française
Œuvre littéraire posthume
Livre paru en 1947